Алтайсельмаш — остановочный пункт Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги, расположенная в городе Рубцовске Алтайского края.

Станция имеет 1 платформу. Со станции можно выйти на оптовый рынок. Пассажиропоток станции небольшой, поскольку она находится в промзоне и необходима для перемещения людей к ней с города и пригорода.
Станция используется лишь для остановки пригородных поездов (электричек), но не поездов дальнего следования.

Остановочные пункты Западно-Сибирской железной дороги